Zawis – stan lotu, w którym statek powietrzny lub latające zwierzę utrzymuje się w powietrzu, nie wykonując ruchu (rozumianego jako ruch środka ciężkości) względem ziemi. 

Śmigłowce wykonują zawis między innymi w celu rozpoznania składowych wiatru, a także podczas operacji wymagających utrzymania stabilnej pozycji, takich jak podnoszenie ładunku lub podchodzenie do lądowania. 

Wśród zwierząt latających tylko nieliczne (na przykład ważki, kolibry) potrafią wykonać długotrwały zawis pod nieobecność wiatru. Wynika to z presji ewolucyjnej ku formom lotu wymagających możliwie najmniejszej ilości energii. Zawis wymaga jej stosunkowo więcej niż inne sposoby latania, dlatego spekuluje się, że jest w przyrodzie rzadki.

Parametry lotu